Příjmení Forman, v přechýlené formě Formanová, nosí více osobností:

muži
 Bedřich Forman (1919–1985) – český fotograf, grafik, publicista a sběratel
 Filip Forman (* 2002) – český florbalový útočník a reprezentant
 Matěj Forman (* 1964) – český výtvarník a divadelník, bratr (dvojče) Petra Formana a syn Miloše Formana a Věry Křesadlové,
 Milan Forman (* 1952) – český fotbalista, záložník,
 Milan Hugo Forman (1950–2018) – český loutkoherec, dlouholetý spolupracovník Divadla bratrů Formanů
 Miloš Forman – původním jménem Jan Tomáš Forman (1932–2018), americký režisér, scenárista a herec českého původu, otec Petra a Matěje, manžel Martiny Formanové,
 Martin Forman (* 1967) – český malíř původem z Brna.
 Pavel Forman (* 1920) – český malíř a výtvarník, bratr Miloše (* 1932) a Blahoslava Jana Formana (* 1917)
 Pavel Forman (* 1977) – český malíř a pedagog z Bruntálu.
 Petr Forman (* 1964) – český herec, divadelník a loutkař, bratr (dvojče) Matěje Formana a syn Miloše Formana a Věry Křesadlové.
 Werner Forman (1921–2010) – český fotograf,
ženy
 Antonie Formanová (* 1998) – česká herečka, dcera Petra Formana a Kláry roz. Stránské, vnučka Jiřího Stránského
 Josefína Formanová (* 1992) – česká herečka, dcera Petra Formana a Kláry roz. Stránské, vnučka Jiřího Stránského
 Ludmila Formanová (* 1974) – česká atletka, mistryně světa v běhu na 800 metrů.
 Marie Formanová (* 1930) – česká a československá politička ČSL z Benešovska, poslankyně FS za normalizace,
 Martina Formanová (* 1966) – česká spisovatelka a scenáristka, manželka Miloše Formana,
související články
 Forman – rozcestník

Externí odkazy